Obedišće Ježevsko je naselje u oćini Rugvica, smješteno nedaleko od Dugog Sela.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji